Lesnaia (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia
 Lesnaia (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia